Le Championnat du Portugal de football 1947-1948 est la  de la compétition qui voit la consécration du Sporting CP.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1947-48 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal